O Capital, anciennement Finance Com, est une holding marocaine. 

Elle est présente dans la finance (RMA Watanya, BMCE Bank of Africa), la communication (Dounia Production, Sigma et Mosaïk), le tourisme (Risma, Cap Estate, Aman Resort's), l'immobilier (Argan Invest, Collier International Maroc), les télécom (Orange Maroc), le consulting (Valyans), les médias (Soread 2M, Medi 1 TV), la distribution (Brico Invest), le transport (CTM, Air Arabia) et l'agriculture (BioBeef, Ranch Adarouch). 

Elle est détenue par Othman Benjelloun et sa famille.

Son directeur général est Hicham El Amrani.

Filiales 
 BMCE Bank
 Salafin
 Bank of Africa
 BMCE Capital
 Risma
 Maghrebail
 Locasom
 CTM
 AFRIC-Chimie & Consultants
 RMA Watanya
 Valyans
 Hanouty
 Atcom
 Orange Maroc
 Finatech Group
 Finacards
 Sigmatechno
 Eurafric

Liens externes 
 Site officiel

Notes et références

Entreprise ayant son siège au Maroc
Holding marocaine
BMCE bank